(n. 12 de febrero de 1988 en Izumi, Prefectura de Kagoshima) es una actriz y modelo japonesa.

Primeros años 
Nació en Izumi, pero creció en Sagamihara. Fue descubierta cuando era una estudiante de secundaria, frente al departamento 109 de Shibuya, Tokio. Durante sus años de preadolescente, Nana ha modelado en varias revistas de moda, sobre todo para  Seventeen. 

Durante la década del 2000, se presentó en Seventeen junto con Emi Suzuki y varios otros. Más tarde comenzó a aparecer en varios anuncios y colecciones, y también en muchos anuncios de televisión. Seguido de eso se convierte en actriz.

Eikura trabajó por primera vez con Masami Nagasawa en 2006 con quien ha aparecido en anuncios televisivos. Desde entonces, tienen una relación de amistad.

Algunos de los comerciales en los que apareció, son de marcas como: non-fashion/non-cosmetic items, Coca-Cola, the Japanese Red Cross, Japan Post Service, Johnson & Johnson's Japanese branch, KDDI's au, Lion, y en el videojuego de nintendo, Rhythm Paradise.

Filmografía

Televisión

Cine

Anuncios 

KDDI
NIVEA Kao
Coca-Cola

Colección de fotografías 
"HBD16"
"O-HA-NA"
"FREE"

Premios 
15 de drama Nikkan Sports Gran Premio : Mejor Actriz de Reparto por Saiko sin ningún Jinsei Owarikata ~ Ending Planner ~
33º Premio de la Academia de Japón : Revelación del año para abril de novia
2010 Elan Premio d'Or : Revelación del año para abril de novia, Mei-chan no Shitsuji
11th Nikkan Sports Drama Grand Prix (Abril-Junio '07): Mejor actriz de reparto por Proposal Daisakusen

Referencias

Enlaces externos 
  

Actrices de Japón
Modelos femeninas de Japón
Personas de la prefectura de Kagoshima
Artistas de Ken-On